Paula Cristina Gonçalves ha battuto in finale María Irigoyen 3-6, 7-5, 6-1.

Teste di serie 

 María Irigoyen (finale)
 Verónica Cepede Royg (quarti di finale)
 Adriana Pérez (quarti di finale)
 Chieh-Yu Hsu (semifinali)

 Florencia Molinero (semifinali)
 Maria-Fernanda Alvarez-Teran (primo turno)
 Paula Cristina Gonçalves (Campionessa)
 Catalina Pella (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Brasil Tennis Series 2013